Tudor může být:

v historii
 příslušník anglické vládnoucí dynastie Tudorovců 

v průmyslu
tudor (automobil) – typ automobilové karosérie resp. typ osobního automobilu
lidové označení automobilu Škoda 1101/1102 
Škoda Tudor (2002) – koncept automobilu značky Škoda
 Tudor (hodinky) – výrobce švýcarských hodinek 
 Avro Tudor – britský vrtulový civilní dopravní letoun

 příjmení
 David Tudor (1926–1996) – americký klavírista a hudební skladatel
 Edmund Tudor (1430–1456) – šlechtic velšského původu, otec anglického krále Jindřicha VII.
 Igor Tudor (* 1978) – chorvatský fotbalista a fotbalový trenér
 Jasper Tudor (cca 1430 – 1495) – vévoda z Bedfordu a hrabě z Pembroke
 Owen Tudor (cca 1400 – 1461) – velšský voják, dvořan anglické královny Kateřiny z Valois
 Will Tudor (* 1987) – britský divadelní a televizní herec

 jméno
 Tudor Arghezi (1880–1967) – rumunský spisovatel
 Tudor Casapu (* 1963) – moldavský vzpěrač
 Tudor Vladimirescu (1780–1821) – rumunský národní hrdina
 Tudor de Flondor (1862–1908) – rakouský hudební skladatel a politik rumunské národnosti

 místopisné jméno
 Tudor Vladimirescu (župa Brăila) – obec v župě Brăila v Rumunsku